

Cinema 
 Stuck – cortometraggio del 2001 diretto da Jamie Babbit
 Stuck – film del 2002 diretto da Lindsay Bourne
 Stuck – film del 2007 di Stuart Gordon

Geografia 
 Stuck – frazione di Eldena, Germania

Musica 
 Stuck – album dei Puddle of Mudd del 1994
 Stuck – singolo di Stacie Orrico del 2003
 Stuck – singolo di Caro Emerald del 2010
 Stuck – album degli Adelitas Way del 2014
 Stuck – singolo dei Leprous del 2017

Internet 
 Stuck - The Chronicles of David Rea – webserie italiana girata totalmente in lingua inglese per la regia di Ivan Silvestrini

Persone
 Franz von Stuck – pittore e scultore tedesco
 Hans Stuck – pilota automobilistico tedesco
 Hans-Joachim Stuck – pilota automobilistico tedesco